Switlodolynske (ukrainisch ; russische Entsprechung Swetlodolinskoje/Светлодолинское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Switlodolynske (Sarata)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Switlodolynske (Melitopol)

Siehe auch:
 Switlohirske